Alouette peut désigner :
 Alpaga ou Lama pacos, un mammifère proche du lama ;
 Alpaga, une fibre textile donnée par le Lama pacos.